Крива Паланка (община) — адміністративна община в Македонії.
 Крива Паланка — місто в Македонії.